Stora Hammar kan syfta på:

 Stora Hammars socken – en socken i Skåne
 Stora Hammars landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Stora Hammars församling – en tidigare församling i Lunds stift – 2002
 Stora Hammars kyrka – en kyrkobyggnad i Höllviken
 Stora Hammars gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Stora Hammar
 Stora Hammar – den äldre kyrkbyn i Stora Hammars socken i Vellinge kommun
 Stora Hammars distrikt – ett distrikt i Vellinge kommun och Skåne län 2016–